Candidatus steht für:

 Candidatus, Anwärter auf ein öffentliches Amt im Römischen Reich, siehe Toga Candida
 Candidatus (Biologie), Name einer noch nicht vollständig beschriebenen Bakterienart
 Candidatus, Anwärter auf einen akademischen Grad, abgekürzt cand., siehe Studiosus